Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1989 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 23 d'abril del 1989.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 26. 010

 Volta ràpida: Alain Prost 1: 26. 795 (a la volta 45)

Referències 

 

San Marino
1989